Яросевич — прізвище.

 Яросевич Віктор Феліксович (1909–2002) — радянський військовий моряк, контр-адмірал
 Любомира Яросевич (1924–2007) — український музикознавець
 Роман Яросевич (1862–1934) — український політичний та громадський діяч
 Ірина (Ірена, Рена) Яросевич (Ірена Адерс) — українська та польська естрадна співачка, театральна та кіноакторка
Українські прізвища